est la formule brute de plusieurs isomères.

 Caroténoïde
 α-carotène, numéro CAS 
 β-carotène, numéro CAS 
 lycopène, numéro CAS